Розвідник — узагальнена назва особового складу, що здійснює розвідувальну діяльність, а також різнорідних технічних засобів ведення розвідки.

 Розвідник  — співробітник служби розвідки.
 Розвідник — військовослужбовець розвідувальних військ.
 Розвідник — фахівець з розвідки надр, корисних копалини.
 Розвідник — бойовий літак, призначений для ведення повітряної розвідки.
 Розвідувальний корабель — військовий корабель, призначений для ведення морської розвідки.
 Розвідник — супутник для космічної розвідки.
 Розвідник (фільм) —

Див. також

Посилання 
 Розвідник  // 
 
 Військовий розвідник — взірець патріотизму 
 Разведчик

Література 
 Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України / Заг. ред. П. Д. Морозов. — К.: «Преса України», 2011. — 536 с., іл.

Розвідка
Військові посади